Grundler ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich von Grundler (1788–1869), deutscher Maschinenbauer, Baurat
 Jürgen Grundler (* 1955), deutscher Biathlet 
 Louis-Sébastien Grundler (1774–1833), französischer Ebenist und Generalleutnant
 Nina Grundler (* 1989), nauruische Leichtathletin

Grundler ist auch der deutschsprachige Name für
 Grundler (Fisch), Trivialname für den Süßwasserfisch Coregonus duplex

Siehe auch:
 Grundler-Villa